Mikhail Ouladzimiravitch Kharamanda - du biélorusse :  - ou Mikhaïl Vladimirovitch Khoromando - en  - (né le  à Homiel en République socialiste soviétique de Biélorussie) est un joueur professionnel biélorusse de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
Il commence sa carrière en 2005 avec l'équipe réserve du HK Homiel dans la deuxième division biélorusse.

Carrière internationale 
Il représente la Biélorussie au niveau international.

Trophées et honneurs personnels

Biélorussie 
2010-2011 : nommé meilleure recrue.

Statistiques de carrière 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2005-2006 || HK Homiel 2|| Biélorussie 2 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || HK Homiel 2 || Biélorussie 2 ||2 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || HK Homiel 2 || Biélorussie 2 ||33 ||1 ||3 ||4 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || HK Homiel || Ekstraliga ||27 ||0 ||3 ||3 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || HK Homiel || Ekstraliga ||43 ||3 ||7 ||10 ||54 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || HK Homiel || Ekstraliga ||39 ||1 ||4 ||5 ||20 ||5 ||0 ||0 ||0 ||6 
|-
|2011-2012 || HK Homiel || Ekstraliga ||48 ||2 ||11 ||13 ||30 ||8 ||0 ||1 ||1 ||4 
|-
|2012-2013 || HK Homiel || Ekstraliga ||50 ||7 ||14 ||21 ||50 ||5 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2013-2014 || HK Homiel || Ekstraliga ||52 ||3 ||5 ||8 ||42 ||10 ||0 ||2 ||2 ||8
|-
|2014-2015 || HK Homiel || Ekstraliga ||53 ||3 ||9 ||12 ||31 ||7 ||1 ||0 ||1 ||32
|-
|2015-2016 || HK Homiel || Ekstraliga ||35 ||0 ||4 ||4 ||53 ||10 ||1 ||1 ||2 ||15
|-
|2016-2017 || HK Homiel || Ekstraliga ||38 ||2 ||8 ||10 ||40 ||5 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2017-2018 || HK Nioman Hrodna || Ekstraliga ||34 ||2 ||9 ||11 ||74 ||15 ||0 ||5 ||5 ||12
|-
|2018-2019 || HK Nioman Hrodna || Ekstraliga ||54 ||0 ||7 ||7 ||71 ||16 ||1 ||0 ||1 ||4
|-
|2019-2020 || HK Nioman Hrodna || Ekstraliga ||37||2 ||5 ||7 ||18 ||10 ||0 ||0 ||0 ||6
|-
|2020-2021 || HK Brest || Biélorussie 2 ||35 ||4 ||8 ||12 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2020-2021 || HK Brest || Ekstraliga ||0||0 ||0 ||0 ||0 ||4 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2021-2022 || HK Nioman Hrodna || Ekstraliga ||  ||

Notes et références 

Naissance en octobre 1991
Joueur international biélorusse de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Naissance à Homiel